Aula kommer fra oldgræsk αὐλά, aulá eller aule, der betyder plads foran hus. På dansk har aula flere betydninger:
 Aula (lokale) - festsal eller forsamlingssal i flere etager - eller større klasseværelse eller auditorium.
 Aula (gårdrum) - åben mindre plads omkranset af bygninger.
 Aula (kommunikationskanal) - socialt netværk.

Se også
 Aulaskole - en skole hvor klasseværelserne ligger rundt om en fleretages aula (lokale).